Ne veruj komšinici iz stana 23 () je američki sitkom. 

Serija se u Srbiji prikazuje na kanalu Foks lajf.

Radnja serije 

Ovo je serija o životu devojke Džun Kolbern koja je sa 26 godina dobila posao i doselila se u Njujork. Ima verenika i srećna je, ne sluti da će u par dana izgubiti i posao, verenika i stan. Tada upoznaje Kloi, i njen se život okreće za 180 stepeni.

Likovi u seriji 
 Kloi (Kristen Riter) - Ljubomorna, samopouzdana i pomalo zla devojka. Najbolja prijateljica Džejmsa van der Bika. 

 Robin (Liza Lapira) - Devojka, zaljubljena u Kloi.

 Marko (Eric Andre) – Kloin dobar prijatelj, radi u kafiću-pekari.

Spisak epizoda

Sezona 1

Sezona 2

Napomene i reference

Spoljašnje veze 
 
 
 

Америчке комедије ситуације
Америчке серије које су се почеле приказивати 2012.
Америчке серије које су се престале приказивати 2013.
Оригинални програм мреже American Broadcasting Company
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије 20th Television-а